Чечу́лина — женская форма русской фамилии . Известные носители: 
* Чечулина, Мария Фёдоровна (1852—1917) — первая женщина-студентка университета в странах Северной Европы (училась в Хельсинкском университете).
  (1859—1942) — финская скрипачка, позже — профессор по классу скрипки.
Топоним
 Чечулина — деревня в Каменском районе Свердловской области.